Látszat, a dolognak a lényegével meg nem egyező külső megjelenése, érzékelhető része, kinézet, külsőség
 Látszat, a megvalósulás népies megjelölése 
 Látszat, mint politikai-közéleti jelenség
 Látszat, Első Emelet-dal
 Látszat, Drishyam, indiai thriller film 2015-ből